

Sigle 
 Magnetic Force Microscopy – microscopio a forza magnetica
 Modified Frequency Modulation – un tipo di modulazione digitale impiegato tipicamente per codifica dei dati su floppy disk. Adottato anche dai primi hard disk, prima dell'avvento della codifica Run Length Limited (RLL).

Codici 
 MFM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Macao, Macao, Cina
 mfm – codice ISO 639-3 della lingua marghi meridionale